Twin Towers (dansk: 'tvillingetårne') kan henvise til:

World Trade Center i New York
Petronas Towers i Kuala Lumpur
Deutsche Banks tvillingtårne i Frankfurt
Torres de Santa Cruz i Santa Cruz de Tenerife